Neuenkirchen puede hacer referencia a:

Neuenkirchen, un municipio en el distrito de Pomerania Occidental-Greifswald, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Alemania.
Neuenkirchen, un municipio en el distrito de Pomerania Occidental-Rügen, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Alemania.
Neuenkirchen, un municipio en el distrito de Llanura Lacustre Mecklemburguesa, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Alemania.
Neuenkirchen, un municipio en el distrito de Osnabrück, Baja Sajonia, Alemania.
Neuenkirchen, un municipio en el distrito de Cuxhaven, Baja Sajonia, Alemania.
Neuenkirchen, un municipio en el distrito de Diepholz, Baja Sajonia, Alemania.
Neuenkirchen, un municipio en el distrito de Stade, Baja Sajonia, Alemania.